Young Dr. Kildare steht für:
 Dr. Kildare: Sein erster Fall, ein US-amerikanischer Film von Harold S. Bucquet aus dem Jahr 1938 (Originaltitel)
 Young Dr. Kildare (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1972